Couturier steht für:

 Einige wenige Maßschneider für Damenmode, die vom Pariser Modeverband Chambre Syndicale de la Haute Couture (seit 2017 Fédération de la Haute Couture et de la Mode) unter Einhaltung bestimmter Kriterien offiziell berechtigt sind, ihre aus luxuriösen Materialien in Handarbeit individuell maßgeschneiderten Modekreationen im Unterschied zum spätestens ab den 1950er-Jahren etablierten Prêt-à-porter als Haute Couture zu bezeichnen.

Couturier ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Couturier (* 1959), französische Politikerin
 François Couturier (* 1950), französischer Jazzpianist
 Gérard Couturier (1913–1999), kanadischer Geistlicher, Bischof von Hauterive
 Léon Couturier (1842–1935), französischer Maler
 Malik Couturier (* 1982), französischer Fußballspieler
 Marie-Alain Couturier (1897–1954), französischer Dominikaner, Glasmaler und Kunstkritiker
 Marie-Claude Vaillant-Couturier (1912–1996), französische Aktivistin, Résistance-Mitglied  
 Muriel Casals i Couturier (1945–2016), spanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin
 Philibert Léon Couturier (1823–1901), französischer Maler
 Pierre Couturier (1908–1978), französischer Unternehmer
 Paul Couturier (1881–1953), französischer Priester, ökumenische Persönlichkeit
 Paul Vaillant-Couturier (1892–1937), französischer Autor
 Sean Couturier (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 Stéphane Couturier (* 1957), französischer Fotograf, insbesondere für Architekturfotografie
 Sylvain Couturier (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär

Siehe auch:
 Haute Couture
 Prêt-à-porter